Bassiji oder Bas(s)idschi ist die Bezeichnung verschiedener Vereinigungen:

 die iranischen Militärgruppe Basidsch-e Mostaz'afin
 die afghanische Studentenorganisation Basij (afghanische Studentenorganisation).